Montdidier (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Montdidier (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia